VGB steht als Abkürzung für:
 Allgemeine Wohngebäudeversicherungsbedingungen, siehe Wohngebäudeversicherung #Rechtliche Grundlagen
 VGB PowerTech, ein europäischer Fachverband (ehemals „Vereinigung der Großkesselbesitzer“)
 Verband der Gewerkschaftsbeschäftigten
 Verkehrsgemeinschaft Grafschaft Bentheim, ein Verkehrsverbund
 Verkehrsgesellschaft Bremerhaven AG, ein Busunternehmen, siehe BremerhavenBus
 Verlagsgruppe Bahn, ein Verlag mit Schwerpunkt auf Bahnthemen
 Verlagsgesellschaft Berg, ein rechtsextremer deutscher Verlag
 Britische Jungferninseln (ISO-3166-Länderkürzel)
 Verkehrsgesellschaft Bregtal
 Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
 Verkehrsgemeinschaft Bamberg

Abkürzung